Monjo steht für 

Geografie:
 Monjo (Nepal), Dorf im Distrikt  Solukhumbu

Personen:
 John Monjo, US-amerikanischer Diplomat

Siehe auch:
 Manjo, Gemeinde in Kamerun